Chagny kan syfta på:
 Chagny, Ardennes
 Chagny, Saône-et-Loire